«Там Там Сімейні Традиції» —  торгова мережа продовольчих гіпермаркетів в Україні. Заснована у липні 2004 року, належить ТОВ «Континіум-Трейд».

Магазини мережі діють в Києві, Луцьку, Маріуполі. Перший гіпермаркет відкрито в Луцьку в листопаді 2004 року. Він став першим магазином такого формату в Західній Україні. З 2012 року мережа розвивається у двох форматах: гіпермаркет «Там Там» і супермаркет «Express Там Там». Перший магазин «Express Там Там» почав роботу 14 липня 2012 року в Луцьку.

За даними консалтингової компанії GT Partners, частка мережі «Там Там» на ринку роздрібної торгівлі Луцька за підсумками 2013 склала 28 %. У вересні 2013 року гіпермаркет «Там Там» був відкритий в м. Маріуполь, а в листопаді 2014 року відбулося відкриття гіпермакету в Києві. Загальна площа магазинів мережі — 25 800 кв.м. Торгова площа магазинів 15000 кв.м. Товарообіг мережі в 2014 р. 538 млн.грн. Кількість працівників 1108.

Станом на грудень 2021-го рік мережа складається із одного гіпермаркетіа та одного супермаркета, обидва розташовані у м. Луцьк.

29 червня 2019-го року гіпермаркет «Там Там» у Луцьку було реконструйовано а також змінено назву на «Там-Там Сімейні Традиції».

Історія 
У липні 2004 року відкрився перший гіпермаркет у Луцьку.

«Express Там Там» започатковує свою історію у липні 2012 року. Його відкриття стало початком розвитку мережі «Там Там».

Історія гіпермаркету «Там Там» у Маріуполі розпочалась 23 вересня 2013 року. Гіпермаркет було закрито у червні 2018-го року.

29 листопада 2014 року відбулося відкриття гіпермаркету «Там Там» у Києві. Гіпермаркет було закрито у червні 2017-го року.

На грудень 2021-го року мережа представлена лише у Луцьку.

Примітки

Посилання 
 
 

Українські супермаркети